Steinitz peut désigner
 une personne :
 Wilhelm Steinitz (1836 - 1900), un champion du monde d'échecs autrichien,
 Ernst Steinitz (1871 - 1928), un mathématicien allemand,
  (1909 - 1988), un chef d'orchestre anglais spécialiste de Bach,
Mireille Steinitz (1919-1942) jeune femme belge morte en déportation
 Yuval Steinitz (1958 - ), un homme politique israélien ;
 la ville de .
Patronyme juif